Closer to Grey è il settimo album in studio del gruppo musicale statunitense Chromatics, pubblicato nel 2019.

Tracce

Collegamenti esterni